Il cacciatore di teste (Hodejegerne) –  romanzo di Jo Nesbø del 2008
Headhunters - Il cacciatore di teste (Hodejegerne) – film del 2011 diretto da Morten Tyldum